Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de réserve (Empire allemand)

France 
  d'infanterie (France)

Japon
  d'infanterie (Japon)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)